Niemcy:
 Querfurt – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Saale
 Querfurt – zamek

Osoby:
 Meinhard von Querfurt – komtur

Inne:
 Querfurt – ród

Zobacz też:
 Querfurth